(ou ) de la dynastie des Přemyslides (en ) (1205 – ), dit le Borgne (Jednooký) est élu roi de Bohême en 1226 et couronné en 1228.

Biographie

Origine 
Venceslas est le fils d' et de Constance de Hongrie et le frère de sainte Agnès de Bohême. Il est reconnu comme roi dès le 26 aout 1216 par l'empereur  et couronné le  du vivant de son père. Il est alors appelé le « Jeune roi ».

Début de règne 
Dans ce contexte, après la mort de son père en 1230, il n'a aucun mal à établir son autorité en Bohême. En juillet 1231 son envoyé obtient une nouvelle fois confirmation de son titre royal par  en conflit avec son fils. En 1235 il obtient que son épouse Cunégonde de Souabe, cousine germaine de l'empereur, reçoive  d'argent en dédommagement de sa part d'héritage des biens des Hohenstaufen.

La succession d'Autriche 
Henri, le fils aîné de l'Empereur , était lassé de son épouse Marguerite d'Autriche, son aînée de sept ans, dont il n'avait en outre jamais reçu la dot. Par l'intermédiaire du duc , marié à Ludmilla de Bohême, une princesse tchèque, il approche  afin d'envisager une union avec la sœur du roi Agnès de Bohême, à qui il avait été fiancé en 1219. En 1231, le jeune prince annonce son intention de répudier sa femme et d'épouser la princesse Agnès. L'empereur, qui ne veut pas entrer en conflit avec le puissant duc , frère de Marguerite, propose de payer lui-même la dot.  cède à la pression impériale et Henri renonce à son projet. Déçue, Agnès se retire alors du monde et entre en 1233 dans l'ordre de Sainte-Claire.

Pour se venger,  conclut une alliance avec le margrave , le propre frère cadet de , afin de renverser le roi. Venceslas s'allie avec  et en 1235 ils ravagent de concert le duché d'Autriche. Par ailleurs, l'empereur , lassé de l'insubordination permanente de son fils Henri, le déshérite et le bannit en 1235. Comme il soupçonnait le duc  le Batailleur de connivence avec le rebelle, ils chargent  et , le fils de  assassiné, d'exécuter la proscription impériale ou Reichsacht de 1236 à l'encontre du duc d'Autriche.  s'empare de Vienne où l'empereur  fait élire son second fils  roi des Romains en février 1237.

De 1233 à 1237,  combat son frère Premysl, margrave de Moravie, dont la cour est à Olomouc. Le roi lance ses armées à l'assaut de la Moravie et Premysl se réfugie en Hongrie, chez , avant de se soumettre en 1238. Sa disparition prématurée, le , supprime un facteur de désordre en Bohême.  se soumet à l'empereur et accepte en 1239 de donner sa nièce Gertrude de Babenberg comme épouse à , le fils aîné de .

En 1241, la région doit faire face à l'invasion des Mongols de la Horde d'or du khan Batou qui viennent de dévaster la Silésie. Ils se retirent devant l'armée de , positionnée dans les passes qui mènent en Bohême et ravagent la Moravie et l'Autriche, avant d'envahir la Hongrie. Le conflit reprend avec l'Autriche, mais l'empereur  devenu veuf de sa  Isabelle d'Angleterre manifeste de l'intérêt pour la riche héritière qu'est Gertrude de Babenberg. Devant cette menace,  se détache du parti impérial et se rapproche du pape  et de son « anti-roi des Romains » Guillaume de Hollande. Le mariage de  et de Gertrude de Babenberg est célébré le  avril 1246. Frédéric le Batailleur est tué le  lors d'un ultime conflit avec les Hongrois, mais la mort subite de Vladislav le  met un terme brutal aux projet d'expansion tchèque en Autriche.

Dernières années 
En Bohême,  doit par ailleurs faire face à une révolte du parti pro-impérial qui élit corégent son second fils et désormais héritier Ottokar. Le roi défait les rebelles à Most en novembre 1248 et reprend Prague en août 1249 ; il réussit même à capturer son fils, avec lequel il se réconcilie en novembre 1249, lorsqu'il lui confie le margraviat de Moravie. Après la mort, en 1250, de  le second mari de Gertrude de Babenberg,  négocie et réussit avec l'appui de l'archevêque de Salzbourg à faire élire son fils Ottokar duc par les États autrichiens, le . Pour conforter sa position, il marie Ottokar le  à Marguerite, l'épouse abandonnée du défunt , alors âgée de 48 ans. Cette prise de contrôle du duché d'Autriche suscite les réactions du roi , qui occupe la Styrie, et de Roman de Galicie,  de Gertrude de Babenberg, qui, dépité de voir la succession d'Autriche lui échapper, la répudie en 1253.

Union et postérité 
Il épouse en 1228 Cunégonde, fille de l'empereur Philippe de Souabe, dont il aura cinq enfants :
 Vladislav, margrave de Moravie ;
 Premysl, futur  ;
 Béatrice (?-), qui épouse en  le margrave  ;
 Anežka (Agnès) (1244-1268), épouse du margrave  ;
 et une fille dont le nom est perdu.

Notes et références

Sources 
 
 
 .
 .
 .

Ascendance 

Roi de Bohême du XIIIe siècle
Přemyslides
Naissance en 1205
Décès en septembre 1253